Meguid ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Abdel Meguid (* 1961), ägyptischer Basketballspieler
 Farah Abdel Meguid (* 1992), ägyptische Squashspielerin
 Ibrahim Abdel Meguid (* 1946), ägyptischer Schriftsteller
 Lesley Meguid (* 1979), schweizerisch-US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Marietta Meguid (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Omar Abdel Meguid (* 1988), ägyptischer Squashspieler